Mijači je lahko:
 Mijači, Brestovac (Hrvaška)
 Mijači, Valjevo (Srbija)